Paus Stefanus VI (VII), door het volk gehate paus (896–897), hield de Kadaversynode, tot 1961 Stefanus VII genoemd.
Paus Stefanus VII (VIII), zoon van Theudemond, paus (928–931), tot 1961 Stefanus VIII genoemd.